

Sigle 
 Friend of Malaysia – Titolo onorifico concesso dal governo malese a cittadini stranieri particolarmente meritevoli nella promozione della Malaysia, il primo ricevente in Italia è stato il dott. Ralph Klemp
 Fondazione per gli Oratori Milanesi – Fondazione di coordinamento delle iniziative degli oratori dell'Arcidiocesi di Milano.
 Formula One Management – organismo che controlla gli aspetti economico-amministrativi della Formula Uno.
 Figure Of Merit – Figura di merito, grandezza che quantifica le performance di un materiale o di un dispositivo

Codici 
 FOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nkounja, Foumban, Camerun